Шко́ла № 6:

 Школа № 6 (Афипский)
 
 Школа № 6 (Железнодорожный)
 Школа № 6 (Обнинск)
 Школа № 6 (Львов)
 Школа № 6 (Мелитополь)
 Школа № 6 (Миасс)